Bradla mají několik významů:

 Bradla – tělocvičné nářadí
 Bradla – disciplína sportovní gymnastiky
 Bradla (osada) – osada v Novém Městě nad Metují
 Bradla (potok) – vodní tok v okolí slovenských Košic

Podobné názvy 
 Bradlo